Йоун Гудмундссон (; 1904 — 1980) — исландский шахматист.

Биография 
В 1930-е годы считался одним из перспективных молодых шахматистов Исландии Трижды побеждал в чемпионатах Исландии (1932, 1936, 1937 гг.).

В составе сборной Исландии участвовал в трех шахматных олимпиадах (1930, 1937, 1939 гг.). В 1939 году на шахматной олимпиаде в Буэнос-Айресе завоевал индивидуальную золотую медаль за победу на третьей доске в финале Б, показав стопроцентный результат — 10 очков из 10 возможных. В последующие годы редко участвовал в шахматных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Исландии

 Партии Й. Гудмундссона с шахматной олимпиады 1930 г. на сайте 365Chess (ошибочно приписаны А. Гудмундссону)